Die Liste der Fußball-Asienpokalsieger enthält alle asiatischen Fußballvereine, die bisher mindestens einmal einen der vier, von der AFC seit 1967 organisierten Asienpokalwettbewerbe – die Champions League (bis 1971 Asian Champion Club Tournament, von 1986 bis 2002 Asian Club Championship), den Asienpokal der Pokalsieger (2003 in die CL eingegliedert), den AFC Cup oder den AFC President’s Cup (2015 in den AFC Cup eingegliedert) – gewannen. Nicht berücksichtigt in dieser Liste wird hingegen der asiatische Supercup. Es werden in der erstgenannten Liste alle Sieger aufgeführt. Eine weitere Liste nennt alle Vereine mit der jeweiligen Gesamtzahl der Siege sowie die Zahl der Siege bei den einzelnen Turnieren und eine dritte Liste gibt die Länderwertung wieder.

Der derzeit erfolgreichste Klub ist Al-Hilal (Saudi-Arabien) mit 4 Siegen bei den Asienpokalwettbewerben. Drei Erfolge verbuchten bisher der Ittihad FC aus Saudi-Arabien, die Pohang Steelers aus Südkorea, die Yokohama F. Marinos (nur Pokalsieger) aus Japan, Al Kuwait SC und al-Quwa al-Dschawiya aus dem Irak (beide nur AFC Cup) sowie Regar TadAZ (nur President’s Cup) aus Tadschikistan. Al-Hilal und Al-Ittihad sind auch die einzigen Klubs, denen es gelang, zwei verschiedene Wettbewerbe zu gewinnen. Dreimal in Folge einen Asienpokal, auch über mehrere Wettbewerbe hinweg, zu gewinnen, gelang bisher nur al-Quwa al-Dschawiya aus dem Irak im AFC Cup.

Die Wettbewerbe im Überblick

Klubrangliste nach Titeln 
Bisher gewannen 50 asiatische Vereine mindestens einmal einen der vier Asienpokale.

Länderrangliste nach Titeln 
Bisher gewannen Klubs aus 24 Ländern Asiens mindestens einmal einen Asienpokal.

Siehe auch 
 Liste der Fußball-Europapokalsieger
 Liste der Fußball-Südamerikapokalsieger
 Liste der Fußball-Afrikapokalsieger
 Liste der Fußball-CONCACAF-Pokalsieger

Asienpokalsieger
Fußball-Asienpokal